Miejscowości w USA:
 Sturgeon Bay – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
 Sturgeon Bay – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door
Gminy w USA:
 Sturgeon Bay (ang. Sturgeon Bay Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Door